Murder, Incorporated, de georganiseerde misdaadgroep die verschillende moorden pleegde
 The Inc. Records, de vroegere naam van platenfirma The Inc. Records
 Murder, Inc. (film), een film uit 1960 met Peter Falk